

Geografia
 Rivas – comune della Francia
 Rivas – città del Nicaragua
 Dipartimento di Rivas – dipartimento del Nicaragua
 Rivas – distretto della Costa Rica nel cantone di Pérez Zeledón
 Rivas-Vaciamadrid – città della Spagna

Persone
 Antonieta Rivas Mercado – scrittrice, attrice, promotrice culturale, femminista e attivista politica messicana
 Antonio Rivas Martínez – ex calciatore e allenatore di calcio spagnolo
 Carlos Rivas – ex calciatore cileno
 Carlos Augusto Rivas Murillo – calciatore colombiano
 Christian Rivas – calciatore venezuelano
 David Rivas – ex calciatore spagnolo
 Diego Rivas – calciatore spagnolo
 Emanuel Rivas – calciatore argentino
 Eva Rivas – cantante e modella russa naturalizzata armena
 Gabriel Rivas – ex sciatore alpino francese
 Gelmin Rivas – calciatore venezuelano
 Gerardo Rivas – calciatore paraguaiano
 Héctor Enrique Rivas – ex calciatore venezuelano
 Henry Rivas – chitarrista colombiano
 José Arturo Rivas – calciatore messicano
 Juan Rivas – calciatore argentino
 Lázaro Rivas – lottatore cubano
 Leonel Rivas – calciatore argentino
 Manuel Rivas – scrittore spagnolo
 Marcos Rivas – ex calciatore messicano
 María Rivas – cantante e chitarrista venezuelana
 Martín Rivas – ex calciatore uruguaiano
 Martiño Rivas – attore spagnolo
 Mauricio Rivas – schermidore colombiano
 Mercè Rivas Torres – giornalista, scrittrice ed assistente sociale spagnola
 Natalio Rivas – calciatore spagnolo
 Nelson Rivas – calciatore colombiano
 Pedro Rivas – cestista panamense
 Ramón Rivas – ex cestista portoricano
 Roberto Rivas – ex calciatore salvadoregno
 Stalin Rivas – allenatore di calcio ed ex calciatore venezuelano
 Victoriano Rivas Álvaro – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Willy Rivas – calciatore peruviano